Les Léopards de Rouen est un club sportif français de football américain et de flag basé à Rouen.

Le club 
Le club comprend :
 une équipe Senior A qui évolue en D2 en 2020 ;
 une équipe Senior B qui évolue en régional R1 Normandie ;
 une équipe U19 qui évolue en championnat de France ;
 une équipe U16, qui évolue en championnat territorial ;
 une section féminine
 une section flag.

Palmarès 
 1996
 Coupe de Normandie
 2003 (D3)
 Demi-finaliste de la conférence Nord (1/4 finale playoffs)
 2006 (D3)
 demi-finaliste de la conférence Nord (1/4 finale playoffs)
 2010 (R1)
 Finaliste championnat régional
 2011 (R1)
 Champion de la région Normandie
 2014 (D3)
 Demi-finaliste de la conférence Nord (1/4 finale playoffs)
 2015 (D2)
 Demi-finaliste de la conférence Nord (1/4 finale playoffs)
 2016 (D2)
 Champion de la conférence Nord D2 et vice champion France de la D2
 2017 (D1)
 Demi-finaliste championnat de France en D1
 2018 (D1)
  de la saison régulière
 2019 (D1)
  de la conférence Nord, descente en D2
 2020 (D2)
 à venir

Histoire 

Les Léopards de Rouen sont créés en 1996.

De 1996 à 1999, le club se construit en jouant des matches au niveau régional et il remporte la Coupe de Normandie en 1996 face aux Conquérants de Caen (24-0). Il participe au championnat régional d'Ouest 1. En 2000, les léopards évoluent en D2. L'année suivante, Samy Covo crée la section flag football pour initier les plus jeunes à la discipline, et toucher un public plus large, cette discipline étant toute aussi technique mais sans contact.

En 2002, la politique de formation mise en place par Samy Covo s'intensifie avec la création de la section « Junior ». Le club remporte ses premières victoires en Senior mais est relégué en D3.

En 2003, les Léopards réussissent à se qualifier pour les playoffs de la D3 mais sont éliminés dès la demi-finale de conférence nord par les Dockers de Nantes (8-43). Le club s'inscrit pour disputer l'OUEST BOWL mais ne franchit pas les poules et déclare forfait.

Ciomme en 2003, les saisons 2004 et 2005 s'achèvent par des défaites en demi-finale de conférence Nord, contre les Kiowas de Garches sur le score de 26-0 et contre les Pygargues de Troyes 16 à 0.

Le club réalise en 2006 une de ses meilleures saisons en D3 affichant un bilan en saison régulière de 7 victoires pour 1 défaite. Il termine premier de sa poule mais perd à nouveau en demi-finale de conférence Nord 12 à 33 contre les Caïmans 72 du Mans3.

En 2007, le club ne participe pas aux playoffs de la D3 et échoue à nouveau en poule dans l'Ouest Bowl. La section « Junior » dispute le championnat régional pendant une saison, pour reprendre le championnat national à 9 en 2008. Samy Covo crée la section « Cadet » en 2008.

En 2009, les Léopards emménagent dans leur nouveau complexe sportif, se restructurent et modifient l'encadrement avec l'arrivée d’Antoine Ricard au poste d'entraîneur principal des « Senior ». Ceux-ci sont reversés en championnat régional (D4) en 2010 afin de former au mieux les nouveaux joueurs.

James Thomas (ancien joueur des Iroquois) prend la direction des « Juniors » qui ne participent délibérément à aucun championnat pour leur première saison.

En 2010, pour leur  en D4, les « nouveaux » Léopards de l'équipe « Senior » retrouvent la compétition mais n'accèdent pas aux playoffs.

En 2011, l’équipe « Senior » remporte aisément le championnat régional étant invaincue en saison régulière. Les Léopards accèdent à la finale du championnat régional mais perdent le derby face au Havre et ne monte pas de division. Une section cheerleading est créée.

En 2012, l'équipe Senior est championne du championnat régional Normandie et monte en D3. Les « Juniors » participent de nouveau au playoffs mais sont éliminés en quart de finale. Une section flag +17 est créée.

En 2013, l'équipe « Senior » se maintient en D3 grâce à un bilan de cinq victoires et cinq défaites en saison régulière. Les cadets sont invaincus et disputent la finale de la conférence Nord face au Flash de La Courneuve.

En 2014, les « Seniors » affichent un bilan de 7 victoires. En playoffs, ils remportent deux matchs et sont repêchés pour monter en D2. Une deuxième section « Senior » (équipe B) est créée et joue en championnat régional (R1). La section « Flag +17 » s’inscrit en championnat. Les « Juniors » passent en championnat national à 11. Les cheerleaders disputent leur premier championnat régional.

En 2015, les « Senior A » perdent de justesse en demi finale de conférence D2 face aux Caïmans 72 - Le Mans. Les « Senior B » perdent face aux Pirates - Rouxmesnil-Bouteilles en finale régionale de Normandie (R1). Les « Cheerleaders  » se classent troisièmes du championnat régional. Une équipe féminine de football américain est créé pour débuter en compétition dès la saison 2016.

En 2016, toutes les sections se maintiennent dans leurs championnats respectifs à l'exception de celle de cheerleading qui passe de « confirmé » dans le championnat régional. Les « Seniors A » deviennent champions de la conférence Nord de la D2 (face aux Caïmans) mais perdent en finale du championnat de France de D2 face aux Falcons. Ces résultats leur permettent de monter en D1 pour la saison 2017.

Saison par saison

Bilan

Championnat de France 

 Résultats de la saison 2018 inclus.

(2) * Les points pour et contre n'étant pas connus pour les saisons 2008, 2009, 2010 et 2011, ces chiffres sont donc partiels.

Autres compétitions

Président 

 Gérard d’Amour : 1996 – 2005
  Vanina Lecoq : 2006 – 2007
  Gaetan Cerveau : 2007 – 2009
  Guillaume Boucheron 2009 – 2010
  Jurgen Kozielek : 2010
  Fréderic Bidault : 2010 – 2014
  Philippe Chevalier-Joly : 09/2014 – 06/2015
  Laurent Ribault : 06/2015 - présent

Entraîneurs 
 1996-2018 :  NIEL Tony, Sven BOURDIGUEL et Edouard BOIVIN
 2019 :  Vincent Levard

Références

Liens externes 
 Site officiel des Léopards de Rouen
 Site officiel de la FFFA 

Club de football américain en France
Club sportif à Rouen
Club sportif fondé en 1996
Panthère ou léopard dans la culture